Mitologia: Bacus o Dionís, déu del vi en les mitologia grecollatines
 Art:
 Bacus (Miquel Àngel), escultura de Miquel Àngel
 Bacus (Leonardo da Vinci), pintura de Leonardo da Vinci.
 Biografies: Sant Bacus, màrtir cristià amb Sant Sergi.